Список видів роду миколайчики:

Список, який містить 257 визнаних види роду миколайчики (Eryngium) родини Окружкових, складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Eryngium на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Eryngium на сайті «International Plant Names Index» 
 Eryngium на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Eryngium на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Eryngium на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

Миколайчики
Миколайчики